I gemelli Bob e Mike Bryan erano i detentori del titolo ma sono stati sconfitti nei quarti di finale.

Ričardas Berankis e Tejmuraz Gabašvili hanno sconfitto in finale Treat Huey e Scott Lipsky per 6-4, 6-4.

Teste di serie

  Bob Bryan /  Mike Bryan (quarti di finale)
  Eric Butorac /  Sam Groth (primo turno)

  Robert Lindstedt /  Jürgen Melzer (semifinale) 
  Mariusz Fyrstenberg /  Santiago González (semifinale, ritirati)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

U.S. Men's Clay Court Championships 2015
ATP World Tour 2015